W Rumunii
 Valea Poienii – wieś w okręgu Alba, w gminie Râmeț
 Valea Poienii – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Valea Poienii – wieś w okręgu Gorj, w gminie Samarinești
 Valea Poienii – wieś w okręgu Prahova, w gminie Valea Călugărească